Le bus express (anciennement BHNS) de Bordeaux à Saint-Aubin-de-Médoc est un projet de ligne de  reliant la Gare de Bordeaux-Saint-Jean à Saint-Aubin-Villepreux dans le nord-ouest de Bordeaux Métropole.

Elle permettra, en 2024, la liaison rapide entre Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan et Bordeaux en attendant une possible extension de la ligne D du tramway de Bordeaux vers Saint-Médard-en-Jalles.

Cette ligne sera raccordée aux lignes  aux stations Palais de Justice,  Victoire et Gare Saint-Jean.

Bien qu'initialement prévue pour 2019, des riverains se sont opposés à sa création. En 2021, après qu'un nouvel arrêté DUP ait été signé par la métropole, les travaux réseaux ont démarré.

Historique

  : délibération fixant l'ouverture de la concertation.

 : première réunion publique.
 : délibération du bilan de la concertation.
 2016 : dépôt d’une demande de Déclaration d’utilité publique.
 2016 : enquête publique, réunion d'information des riverains Dépôt de la demande de déclaration d'utilité publique.

2017 : enquête sur l'utilité publique du projet menée par un commissaire indépendant nommé par le Préfet, démarrage des travaux si la DUP est obtenue.

 : suspension de la DUP à la suite d'une plainte de l'association « Bordeaux à cœur » (riverains). 
 : annulation de la DUP, Bordeaux Métropole fait appel.
 : Confirmation de l'annulation de la déclaration d'utilité publique par la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux. La métropole souhaite tout de même poursuivre le projet en présentant une nouvelle DUP.
 : nouvel arrêté DUP signée par la métropole.
 : démarrage des travaux réseaux des concessionnaires.
 2021 : démarrage des travaux d'infrastructures du bus express (anciennement BHNS)

Infrastructure

La ligne 
Le bus express de Bordeaux à Saint-Aubin-de-Médoc utilisera partiellement des sites propres dont la majorité sera situé en centre ville de Bordeaux, le reste du temps le véhicule sera noyé dans le flot de la circulation. En 2024, la ligne mesurera 21 km et le parcours comptera 42 stations :

Les terminus 
Le bus express devrait compter trois terminus, dont un partiel :
 Gare St-Jean pour le sud ;
 Saint Aubin-Villepreux pour le nord ;
 Saint Médard-République pour les services partiels, comme l'actuelle ligne 3.

Notes et références 

Transport en commun à Bordeaux
Bordeaux